Kazimierz IV – książę słupski 1374-1377
 Kazimierz IV Jagiellończyk – król Polski 1447-1492

Zobacz też: Kazimierz I, Kazimierz II, Kazimierz III